Ando kan syfta på,

Personer

Efternamn
Hisatsugu Ando, botanist.
Kozue Ando, japansk fotbollsspelare.
Miki Ando, japansk konståkare.
Masahiro Ando, japansk fotbollsspelare. 
Masanobu Ando, japansk skådespelare och regissör.
Momofuku Ando, taiwanesisk-japansk uppfinnare av snabbnudlar.
Tadao Ando, japansk arkitekt.
Toshio Ando, japansk biofysiker.
Yuya Ando, japansk basebollspelare.

Förnamn
Ando Hiroshige, japansk konstnär.

Fiktiva personer
Ando Masahashi, karaktär person i TV-serien Heroes.

Geografi

Japan 

 Ando, Nara, kommun, Nara prefektur,